Papiermühle Georgensgmünd steht für:

 Obere Papiermühle (Georgensgmünd)
 Untere Papiermühle (Georgensgmünd)